Bostancı (mot turc signifiant jardinier ou maraîcher) peut renvoyer à :

Fonction 
 Un bostancı, francisé en « bostandji » ou « bostangi » est un garde du sérail qui a pour mission de garder les jardins.

Localités

Bostancı, village du district de Güzelyurt en République turque de Chypre du Nord ;

Bostancı, quartier du district urbain de Kadıköy à Istanbul ;
 Bostancı, village du district d'Evciler dans la province d'Afyon ;
 Bostancı, village du district de Gönen dans la province de Balıkesir ;
 Bostancı, village du district d'İspir dans la province d'Erzurum ;
 Bostancı, village du discrict de Kırkağaç dans la province de Manisa ;
 Bostancı, village du district de Silopi dans la province de Şırnak ;

Transports 
 Bostancı : une station de la ligne M4 du métro d'Istanbul ;
 Bostancı : une station de la ligne M8 du métro d'Istanbul et du Marmaray.

Personnes 
 Naci Bostancı (né en 1957), homme politique turc

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme